Ethofer ist der Familienname folgender Personen:

 Rosa Ethofer (1877–1939), österreichische Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran/Alt) und Gesangspädagogin
 Theodor Josef Ethofer (1849–1915), österreichischer Maler